«Ария» () — музыкальный кинофильм, состоящий из 10 киноновелл. Продюсер Дон Бойд решил отметить 300-летие оперного искусства, пригласив десятку известных режиссёров для авторской интерпретации арий из популярных опер.

Сюжет 
Певец (Джон Хёрт) вспоминает свои лучшие дни и эти часы и мгновения славы, которые показаны в виде небольших арий. В своей дебютной работе Бриджит Фонда появляется в арии из оперы «Тристан и Изольда» (режиссёр Фрэнк Роддэм) в роли любовницы, которая приезжает в Лас-Вегас, предаётся в гостиничном номере любви со своим партнером, а затем вместе с ним кончает жизнь самоубийством.

Основами арии-вставки Николаса Роуга о жизни и покушении на албанского короля Зогу (1931) стали мотивы оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад».

Жан-Люк Годар по арии из оперы Жана Батиста Люлли «Армида» снял зарисовку в стиле «ню» из быта асов бодибилдинга.

В новелле австралийца Брюса Бирсфорда по мотивам арии из оперы Эриха Корнгольда «Мёртвый город» показан Брюгге.

Финал — во фрагменте постановщика Кена Рассела Пуччини «Турандот». Английская фотомодель Линдзи Дрю представляет, что её тело украшено самыми изысканными драгоценностями. Но, пробуждаясь от грёз, она обнаруживает себя в реанимации, куда попала после автокатастрофы.

В ролях 
 Джон Хёрт — певец, фрагмент «Паяцы»
 Софи Уорд — фрагмент «Паяцы»
 Тереза Расселл — король Зогу, фрагмент «Бал-маскарад» Никола Суэйн — Мари, фрагмент «Сила судьбы» Джексон Кейл —  Трэвис, фрагмент «Сила судьбы» Бак Генри — Престон, фрагмент «Риголетто» Беверли Д’Анджело — Джильда, фрагмент «Риголетто» Анита Моррис — Феб, фрагмент «Риголетто» Элизабет Хёрли — Мариетта, фрагмент «Мертвый город» Питер Бирч — Пауль, фрагмент «Мертвый город» Бриджит Фонда — любовница фрагмент «Тристан и Изольда» Джеймс Мэтерс — любовник, фрагмент «Тристан и Изольда» Тильда Суинтон — девушка, фрагмент «Луиза» Линдзи Дрю — девушка, фрагмент «Турандот» Джули Хагерти — фрагмент «Бореады» Женевьев Паж — фрагмент «Бореады» Валери Аллен— девушка, фрагмент «Армида»''

Режиссёры 
 Николас Роуг— фрагмент «Бал-маскарад»
 Билл Брайден— фрагмент «Паяцы»
 Чарльз Старридж — фрагмент «Сила судьбы»
 Жан-Люк Годар — фрагмент «Армида»
 Жульен Темпл — фрагмент «Риголетто»
 Брюс Бирсфорд — фрагмент «Мёртвый город»
 Роберт Олтмен — фрагмент «Бореады»
 Фрэнк Роддэм — фрагмент «Тристан и Изольда»
 Кен Рассел — фрагмент «Турандот»
 Дерек Джармен — фрагмент «Луиза»

Восприятие 
Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, выигранном в том же году Су-ле-сулей де Сатана.

Присвоив картине три звезды, Роджер Эберт написал: «Я не уверен, что здесь было сделано какое-либо конкретное утверждение об опере, и пуристы, без сомнения, откажутся от непочтительного изображения этого вида искусства. Но фильм забавен почти как сатира сам по себе, как проект, в котором напряженность между режиссерами и их материалом позволяет им немного подшучивать над их собственными стилями и навязчивыми идеями. Вы могли бы назвать Арию первой версией оперы MTV.»

Примечания

Ссылки 
 Guerand, Jean-Philippe. In: Première (France). (MG), June 1987, Pg. 17

Музыкальные фильмы Великобритании
Киноальманахи
Фильмы Великобритании 1987 года
Фильмы Кена Расселла
Фильмы Роберта Олтмена
Фильмы Брюса Бересфорда
Фильмы Дерека Джармена
Фильмы Джулиена Темпла
Фильмы Фрэнка Роддэма